Мари́ Ха́нсен (, урождённая Мари́ Ви́кстрём, ; ) — финская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро (2015—2016, 2017—2018), бронза (2016—2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2007 году, в возрасте 40 лет.

Закончила Стокгольмский университет.

Замужем, в 2015 сменила фамилию на Хансен.

Примечания

Ссылки 
 (Mari Hansen)
 (Mari Wickström)
 (Mari Hansen)
 (Mari Wickstrom)
 Публикации на сайте газеты Nya Åland с тэгом «Mari Wickström»
 Mari Wickström coachar landslaget | Nya Åland (20 ноября 2015)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии
Выпускники Стокгольмского университета